Centralina – dispositivo elettronico utilizzato per lo svolgimento di una o più determinate funzioni, può riferirsi a:

 Unità di controllo motore
 Centralina d'accensione
 Unità di controllo elettronico
 Centralina, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais